Otylia z Kolonii (zm. ok. 383 lub 451) wspominana 18 lipca lub 21 października - towarzyszka św. Urszuli
 Otylia (Adilia) z Orp-le-Grand (zm. 670) wspominana 30 czerwca
 Otylia z Hohenburga (660-720) wspominana 13 grudnia

Zobacz też Błogosławiona Otylia:
 Otylia z Leodium (Liège) (1165-1220) wspominana 14 grudnia
 Otylia Baumgarten (1750-1794) wspominana 1 lutego - męczennica beatyfikowana przez bł. Jana Pawła II

Przypisy

Bibliografia 
 Otylia (Odylia) na DEON.pl (SJ i Wydawnictwo WAM)